A Rádio Minuano é uma emissora de rádio da cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Opera na frequência de 1410 kHz AM. Fundada em 29 de junho de 1949, é a segunda emissora de rádio mais antiga da cidade, pois a mais antiga é a Rádio Nativa, fundada em 1942.

Minuano
Estações de rádio fundadas em 1949
Fundações no Rio Grande do Sul em 1949